Egidius de Eremiet - of Sint-Gillis, een van de veertien noodhelpers
 Marcus Antonius Gillis - Antwerpse vertaler (zestiende eeuw)
 Gillis Coppens van Diest - Antwerpse drukker (zestiende eeuw)
 Laurent Gillis - Vlaams beeldhouwer (achttiende eeuw)
 Pieter Gillis - Antwerps stadsarchivaris (zestiende eeuw)
 Peter Gillis (componist) - Vlaams componist
 Peter Gillis (ondernemer) - Nederlands ondernemer en investeerder.